Эль-Кобре — топоним.

Венесуэла 
 Эль-Кобре — город в Венесуэле в штате Тачира.

Куба 
 Эль-Кобре — город на Кубе.